Гандино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 5651 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 194 чел./км². Занимает площадь 29,14 км². Почтовый индекс — 24024. Телефонный код — 035.

Покровителями коммуны почитаются святые , Понтиан, Квирин Нойский и Валентин Интерамнский, празднование в первое воскресение июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта